Berkshire kan syfta på:

 Berkshire Hathaway - amerikansk investeringsföretag
 Berkshire Partners – ett amerikanskt riskkapitalbolag

Geografi

Storbritannien
 Berkshire – ett grevskap i England
 West Berkshire – ett distrikt i Berkshire

USA
Berkshire, New York
Berkshire, Vermont
Berkshire, Massachusetts
Berkshirebergen – en bergskedja i Massachusetts och New York

Se även
 Berkshire County

Se även
 Berkshiresvin – en brittisk svinras, numera förekommande över hela världen